Nolima är ett släkte av insekter. Nolima ingår i familjen fångsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fångsländor
Nolima